Utórengés, a földrengés főrengése utáni kisebb rengések

Filmművészet
 Utórengés (Nachbeben), svájci filmdráma (2006)
 Utórengés: Földindulás New Yorkban (Aftershock: Earthquake in New York), amerikai–német minisorozat (1999)
 Utórengés (Aftershock), amerikai–chilei katasztrófa-horrorfilm (2012)
 Utórengés (Efterskalv), svéd filmdráma (2015)